Poznań Open 2016 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP Challenger Tour z cyklu Poznań Open rozgrywany w dniach 11–17 lipca 2016 w Poznaniu na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 42 500 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 
 

2016
2016 w tenisie ziemnym
2016 w polskim sporcie
2016 w Poznaniu